Женская национальная сборная Гренландии по волейболу (, ) — представляет Гренландию на международных соревнованиях по волейболу. Управляющей организацией выступает Федерация волейбола Гренландии (, ).

История 
Федерация волейбола Гренландии образована в 1983 году. С 1998 — член ФИВБ и ЕКВ.

Дебютом женской сборной Гренландии на официальной международной арене стало её участие в волейбольном турнире Островных игр, который прошёл  в июле 1993 года на острове Джерси. В последующее время сборная Гренландии неизменно входит в число участников этих мультиспортивных соревнований островных территорий (кроме 2015), проводимых раз в двухлетие, и дважды выигрывала бронзовые медали — в 2003 и 2013 годах.

Кроме этого, гренландские волейболистки дважды участвовали чемпионатах малых стран Европы (в 2004 и 2019), но в 2004 в финальную стадию первенства не пробились, а в 2019 заняли 6-е (последнее) место.

Результаты выступлений и составы

Чемпионаты малых стран Европы 
Сборная Гренландии участвовала только в двух чемпионатах.

 2004 — не квалифицировалась
 2019 — 6-е место

 2004 (квалификация): Каролине Розинг, Хенриэтте Сакэуссен, Роза Петерсен, Карина Мейнке, Пернилле Ольсен, Эуфиния Кройцман, Болете Эгеде, Аня Давидсен, Виви Хейлман, Марианне Симонсен. Тренер — Дан Томассен.
 2019: айла Гулдагер, Катрине Либерт, Авиаая Кройцман, Нунну Кройцман, Марианне Кройцман, Маргит Зееб, Иналук Ларсен, Паниннгуак Ларсен, Иналук Сетсен, Белинда Ланге, Ивало Франк Ларсен. Тренер — Петер Хангорд Хансен.

Островные игры 

  2003: Каролине Розинг, Хенриэтте Сакэуссен, Карина Мейнке, Пернилле Ольсен, Эуфиния Кройцман, Болете Эгеде, Аня Давидсен, Марианне Симонсен, Арнаннгуак Хейлман, Авияая Симонсен. Тренер — Дан Томассен.
  2013: Бонна Бертельсен, Аня Давидсен, Нука Карлсен-Гейслер, Эуфиния Кройцман, Марианне Кройцман, Паниннгуак Ларсен, Карина Мейнке, Мия Миккельсен, Пернилле Ольсен, Маалия Виллумсен. Тренер — Йенс Грабек.

Состав 
Сборная Гренландии в чемпионате малых стран Европы 2019.

 Главный тренер —  Петер Хангорд Хансен.
 Тренер — Лауритсен Флеминг.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Федерации волейбола Гренландии

Гренландия
Волейбол в Гренландии
Волейбол